

Села

Терехове — Вітебська область, Вітебський район

Терехове — Житомирська область, Бердичівський район
 Терехове — Сумська область, Кролевецький район

 Терехове — село Старобільського району Ворошиловоградської області знято з обліку рішенням виконавчиго комітету Ворошиловоградської обласної ради народних депутатів від 3 березня 1987 року